Replikat oder Replika ( ‚zurückbiegen‘, ‚entfalten‘, ‚erwidern‘) steht für:
 die Kopie eines Gegenstandes, siehe Nachbildung
 die Wiederholung eines künstlerischen Werks, siehe Kopieren (Kunst)
 ein verkleinertes oder maßstäbliches Modell, siehe Modellbau
 mehrfach gespeicherte Daten, siehe Replikation (Datenverarbeitung)

Siehe auch:
 Replik (Begriffsklärung)
 Replica (Begriffsklärung)
 Replikation (Begriffsklärung)